Osoby o tym nazwisku:
 Paul Carell – niemiecki pisarz
 Steve Carell – amerykański aktor, producent, scenarzysta i komik